Брюнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Брюнер, Джером Сеймур (1915-2016) — американский психолог и педагог.
 Брюнер, Мелитта (1907-2003) — австрийская фигуристка, выступавшая в парном и одиночном катании в конце 1920-х.